Mangano est un patronyme porté notamment par :

 Joy Mangano (1956-), entrepreneuse américaine ;
 Silvana Mangano (1930-1989), actrice italienne, surnommée la Mangano ;
 Vincent Mangano (1888-1951), criminel italien ;
 Vittorio Mangano (1940-2000), membre de la mafia sicilienne.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien